Il singolare del torneo di tennis San Diego Open 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrice Raffaella Reggi-Concato che ha battuto in finale Anne Minter 6-0, 6-4.

Teste di serie

 Lori McNeil (semifinali)
 Kate Gompert (quarti di finale)
 Raffaella Reggi-Concato (Campionessa)
 Rosalyn Nideffer (secondo turno)
 Melissa Gurney (secondo turno)
 Robin White (secondo turno)
 Terry Phelps (terzo turno)
 Raffaella Reggi-Concato (semifinali)

 Wendy Prausa (secondo turno)
 Alycia Moulton (primo turno)
 Eva Pfaff (primo turno)
 Marianne Werdel-Witmeyer (primo turno)
 Kathy Horvath (terzo turno)
 Michelle Torres (primo turno)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

San Diego Open 1987